Сумский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Сумский сельсовет — Карелия, Беломорский район.
 Сумский сельсовет — Пензенская область, Колышлейский район.